Sericostoma är ett släkte av nattsländor. Sericostoma ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Krumrörsnattsländor
Sericostoma